skálafüggetlen hálózat
 skálainvariancia, a fraktálok és fraktálszerű alakzatok azon tulajdonsága, hogy tetszőleges nagyításban hasonló mintázatot mutatnak.